Отель-де-Виль () — название ратуш (зданий городских властей) во Франции и других франкофонных регионах.

 Отель-де-Виль — ратуша Парижа.
 Отель-де-Виль — площадь перед парижской ратушей.
 Отель-де-Виль — ратуша Лиона.

Транспорт 
 Отель-де-Виль - станция метро в Париже.